Sudden Death Game é o sétimo single da banda japonesa Nico Touches the Walls de seu álbum Passenger. Foi lançado antes do álbum, em 11 de outubro de 2010.

O single foi anunciado no último show da turnê "Niki Nakimichi" e é também o único lançado em 2010 depois do álbum Aurora.

Singles de 2010
Singles de Nico Touches the Walls